Тепалкатес има више значења:

 Тепалкатес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тепалкатес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тепалкатес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тепалкатес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тепалкатес (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику